

Sigle 
 Advanced Function Presentation
 Archivum fratrum praedicatorum
 Agence France-Presse – agenzia di stampa francese
 Australian Federal Police – Polizia Federale Australiana
 Associação Fonográfica Portuguesa, l'associazione dell'industria musicale portoghese

Biologia 
 AFP – Alfa-feto proteina, una molecola prodotta dall'embrione e feto

Geologia 
 AFP – Arenarie e conglomerati di Fronte Pizzuta – nel comune di Tricarico, in provincia di Matera – sintema stratigrafico della Basilicata

Informatica 
 AFP – Apple Filing Protocol, un protocollo di condivisione documenti per Macintosh

Sport 
 AFP Giovinazzo – squadra di hockey su pista italiana

Ingegneria 
 AFP – Advanced Formed Parts, componenti per l'ingengneria industriale